Louisa Jane Hamiltonová, vévodkyně z Abercornu (rozená Lady Louisa Jane Russellová; 8. července 1812, Londýn – 31. března 1905, Západní Sussex) byla členkou britské šlechty. Jejím bratrem byl premiér John Russell a mezi jejími potomky patří či patřili dvě britské princezny (princezna Diana a Sarah, vévodkyně z Yorku) a Richard, vévoda z Gloucesteru.

Život 
Louisa se narodila ve středu 8. července 1812 jako šesté z osmi dětí Johna Russella, 6. vévody z Bedfordu a jeho manželky Georgiany Russellové.

V úterý 25. října 1832 se dvacetiletá Louisa na skotském hradu Gordon v Morayshire provdala za o rok staršího Jamese Hamiltona, 1. vévodu z Abercornu, syna vikomta Jamese Hamiltona a Harriet Douglasové. Louisa měla s Jamesem čtrnáct dětí, včetně sedmi dcer, kterým všem bylo nařízeno vdát se za šlechtice ne nižšího než hraběcího titulu:

 Lady Harriett Georgiana Louisa Hamiltonová (6. července 1834 – 23. dubna 1913), 10. dubna 1855 se provdala za Thomase Ansona, 2. hraběte z Lichfieldu
 Lady Beatrix Frances Hamiltonová (21. července 1835 – 21. ledna 1871), 23. května 1854 se provdala za George Lambtona, 2. hraběte z Durhamu
 Lady Louisa Jane Hamiltonová (26. srpna 1836 – 16. března 1912), 22. listopadu 1859 se provdala za Williama Montagu Douglas Scotta, 6. vévodu Buccleuch
 James Hamilton, 2. vévoda z Abercornu (24. srpna 1838 – 3. ledna 1913)
 Lady Katherine Elizabeth Hamiltonová (9. ledna 1840 – 3. září 1874), 26. října 1858 se provdala za Williama Edgcumbe, 4. hraběte z Mount Edgcumbe
 Lady Georgiana Susan Hamiltonová (7. července 1841 – 23. března 1913), 16. března 1882 se provdala za Edwarda Turnoura, 5. hraběte Wintertona
 Lord Claud John Hamilton (20. února 1843 – 26. ledna 1925)
 Lord George Francis Hamilton (17. prosince 1845 – 22. září 1927)
 Lady Albertha Frances Anne Hamiltonová (29. července 1847 – 7. ledna 1932), 8. listopadu 1869 se provdala za George Spencer-Churchilla, 8. vévodu z Marlborough
 Lord Ronald Douglas Hamilton (17. března 1849 – listopad 1867)
 Lady Maud Evelyn Hamiltonová (17. prosince 1850 – 21. října 1932), 8. listopadu 1869 se provdala za Henryho Charlese Petty-Fitzmaurice, 5. markýze z Lansdowne
 Lord Cosmo Hamilton (16. dubna 1853 – 16. dubna 1853)
 Lord Frederick Spencer Hamilton (13. října 1856 – 11. srpna 1928)
 Lord Ernest Hamilton (5. září 1858 – 14. prosince 1939)

V roce 1881 byl Louise udělen řád Viktorie a Alberta 3. třídy.

Konec života 
Louisin manžel zemřel posledního října roku 1885. Louisa jej přežila téměř o dvacet let. Zemřela v pátek posledního března roku 1905 na zámku Coates v Západním Sussexu. Než však ve svých 92 letech zemřela, dožila se v roce 1903 narození svého prapravnuka, budoucího premiéra Aleca Douglas-Homea.

Pohřbena byla 5. dubna 1905 v Chenies v Buckinghamshire.

Tituly, oslovení a ocenění 
 8. července 1812 – 25. října 1832: Lady Louisa Jane Russellová
 25. října 1832 – 10. srpna 1868: Nejctihodnější markýza z Abernornu
 10. srpna 1868 – 1881: Její Milost vévodkyně z Abercornu
 1881 – 31. října 1885: Její Milost vévodkyně z Abercornu, VA
 31. října 1885 – 31. března 1905: Její Milost vévodkyně vdova z Abercornu

Vývod z předků

Reference 

Britské vévodkyně
Britské šlechtičny v 19. století
Britské šlechtičny v 20. století
Narození v roce 1812
Narození 8. července
Narození v Londýně
Úmrtí v roce 1905
Úmrtí 31. března
Úmrtí v Západním Sussexu
Pohřbení v Buckinghamshiru
Ženy